« Chevalier » est un nom générique qui désigne différentes espèces d'échassiers de la famille des Scolopacidae. Globalement plus grands que les bécasseaux et plus petits que les courlis ou les barges, ils fréquentent les zones marécageuses ou les estuaires, souvent marchant en bordure de l'eau à la recherche de nourriture (petits crustacés principalement). Les différentes espèces sont parfois difficiles à identifier.

Liste des chevaliers 
 Chevalier aboyeur — Tringa nebularia
 Chevalier arlequin — Tringa erythropus
 Chevalier bargette — Xenus cinereus
 Chevalier combattant — Philomachus pugnax
 Chevalier cul-blanc — Tringa ochropus
 Chevalier errant — Tringa incana
 Chevalier gambette — Tringa totanus
 Chevalier grivelé — Actitis macularia
 Chevalier guignette  — Actitis hypoleucos
 Chevalier à pattes jaunes — Tringa flavipes
 Chevalier semipalmé — Tringa semipalmatus
 Chevalier de Sibérie — Heteroscelus brevipes
 Chevalier solitaire — Tringa solitaria
 Chevalier stagnatile — Tringa stagnatilis
 Chevalier sylvain — Tringa glareola
 Chevalier tacheté — Tringa guttifer
 Chevalier des Touamotou — Prosobonia cancellata
 Grand Chevalier — Tringa melanoleuca
 Petit Chevalier — Tringa flavipes

Nom d'oiseau ambigu